Tyrone Power (1797-1841), attore irlandese 
 Tyrone Power Sr (1869-1931),  attore britannico
 Tyrone Power (1914-1958), attore statunitense
 Tyrone Power Jr (1959), attore statunitense